Skala kan syfta på:

 Skala (musik) – en serie toner, som utgör ett tonförråd
 Skala (avbildning) – förhållandet mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten

Se även
Scala (olika betydelser)

Geografi

Bulgarien 

 Skala (distrikt), Silistra, Obsjtina Dulovo,

Färöarna 
 Skála - samhälle på Färöarna i Runaviks kommun

Grekland 

 Skála (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Skála (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kefallinías, 
 Skála (ort i Grekland, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, lat 37,32, long 26,54), 
 Skála (kommunhuvudort), Peloponnesos, Lakonien, 
 Skála (ort i Grekland, Attika), Nomós Piraiós,

Polen 

 Skała (kommunhuvudort), Lillpolens vojvodskap, Powiat krakowski, 
 Skała (kommun), Lillpolens vojvodskap, Powiat krakowski, 
 Skała (berg), Schlesiens vojvodskap, Powiat żywiecki,

Sverige 

 Skala, Tierps kommun – en by i Tierps kommun

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar